Kinderhook Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Kinderhook Township (Illinois)
 Kinderhook Township (Michigan)